Cicvare (Pakrac), Kroatië
Cicvare (Skradin), Kroatië